Lindenberg steht für:
 Lindenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lindenberg! Mach dein Ding, deutscher Spielfilm von Hermine Huntgeburth (2020)

Lindenberg ist der Name folgender

Orte und Ortsteile:
 Lindenberg im Allgäu, Stadt im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Lindenberg (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Lindenberg (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

 Lindenberg (Buchloe), Stadtteil von Buchloe, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lindenberg (Goldkronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lindenberg (Kasendorf), Ortsteil des Marktes Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lindenberg (Ahrensfelde), Ortsteil der Gemeinde Ahrensfelde, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Lindenberg (Groß Pankow), Ortsteil der Gemeinde Groß Pankow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Lindenberg (Luckenwalde), Wohnplatz der Stadt Luckenwalde, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Lindenberg (Tauche), Ortsteil der Gemeinde Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Lindenberg (Wittenberge), Ortsteil der Stadt Wittenberge, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Lindenberg (Bernbach), Ortsteil von Bernbach (Freigericht), Hessen
 Lindenberg (Schlüchtern), Hofanlage in der Stadt Schlüchtern, Hessen
 Lindenberg (Neubrandenburg), Stadtteil der Kreisstadt Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Lindenbergsiedlung, Stadtteil von Braunschweig, Niedersachsen
 Lindenberg (Thiede), Siedlung von Thiede (Salzgitter), Niedersachsen
 Lindenberg (Freudenberg), Stadtteil von Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lindenberg (Oppach), Ortsteil der Gemeinde Oppach, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Lindenberg (Eckartsberga), Ortsteil der Gemeinde Eckartsberga, Burgenlandkreis (Naumburg), Sachsen-Anhalt
 Lindenberg (Harzgerode), Ortsteil der Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Lindenberg (Zehrental), Ortsteil der Gemeinde Zehrental, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Lindenberg (Zeitz), Ortsteil der Stadt Zeitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Lindenberg (Föritztal), Ortsteil der Gemeinde Föritztal, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Lindenberg (Userin), Ortsteil der Gemeinde Userin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Süden Mecklenburg-Vorpommern
 Lindenberg (Gemeinde Schardenberg, Wernstein), Ortschaft in den Gemeinden Schardenberg und Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Lindenberg (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark

Berge und Erhebungen:
 (sortiert nach Höhe):
 Lindenberg (Türnitzer Alpen) (946 m), in den Türnitzer Alpen zwischen Pielach- und Traisental, Niederösterreich
 Lindenberg (Schweiz) (878 m), zwischen Müswangen und Schongau, Kanton Luzern; an Grenze zum Kanton Aargau
 Lindenberg (Schwarzwald), (813,7 m), im Schwarzwald nahe Unteribental (Buchenbach), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, mit Wallfahrt Maria Lindenberg (St. Peter)
 Lindenberg (Thüringer Wald) (749,0 m), im Thüringer Wald bei Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Sieben-Linden-Berg (643,1 m), im Kohlwald bei Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Lindenberg (Taunus) (541,3 m), im Taunus bei Oberstedten (Oberursel), Hochtaunuskreis, Hessen
 Lindenberg (Habichtswald) (485,9 m), im Habichtswälder Bergland bei Breitenbach (Schauenburg), Landkreis Kassel, Hessen
 Lindenberg (Kleinkahl) (465 m), im Spessart bei Kleinkahl, Landkreis Aschaffenburg, Bayern und Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Lindenberg (Laufach) (402 m), im Spessart bei Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Lindenberg (Siegen) (373,4 m), bei Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lindenberg (Neusalza-Spremberg) (370,5 m), im Oberlausitzer Bergland bei Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Lindenberg (Osterlinde) (219,2 m), in den Lichtenbergen bei Osterlinde (Salzgitter), Niedersachsen
 Lindenberg (171,7 m), Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Lipowa Góra (Czaplinek), im Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Lindenberg (Salzgitter-Thiede) (122 m), im Ostbraunschweigischen Hügelland bei Salzgitter-Thiede, Salzgitter, kreisfrei, Niedersachsen
 Lindenberg (Jühnsdorf) (57 m), im Ortsteil Jühnsdorf der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, Brandenburg
 Lindenberg (Wernigerode), in der Wernigeroder Kernstadt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
Lindenberg (Kassel/Lohfelden), Berg mit gleichnamigem Wohngebiet
 Lindenberg (Weimar), Anhöhe in Weimar, Thüringen

Ortschaften

– in Polen:
 Lindenberg (Landkreis Angerburg, Ostpreußen), von Grodzisko Małe, Ortschaft der Gmina Kruklanki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenberg (Landkreis Marienwerder, Pommern), von Lipia Góra, Ortschaft der Gmina Morzeszczyn, Woiwodschaft Pommern
 Lindenberg (Landkreis Saatzig, Pommern), von Lipnik (Stargard), Woiwodschaft Westpommern
 Lindenberg (Landkreis Ortelsburg, Ostpreußen), von Lipowa Góra Wschodnia und Lipowa Góra Zachodnia, Ortschaften der Gmina Szczytno, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenberg bei Hohenstein (Landkreis Osterode, Ostpreußen), von Lipowa Góra (Grunwald), Ortschaft der Gmina Grunwald, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenberg bei Osterode (Landkreis Osterode, Ostpreußen), von Lipowiec (Ostróda), Ortschaft der Gmina Ostróda, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenberg (Landkreis Rößel, Ostpreußen), von Lipowa Góra (Reszel), Ortschaft der Gmina Reszel, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenberg (Landkreis Soldin, Brandenburg), von Ługowo, Ortschaft der Gmina Pełczyce, Woiwodschaft Westpommern
 Lindenberg O.S. (Landkreis Grottkau, Oberschlesien), von Nieradowice, Ortschaft der Gmina Otmuchów, Woiwodschaft Oppeln
 Lindenberg (Landkreis Friedeberg (Neumark), Brandenburg), von Nowe Krzywki, Ortschaft der Gmina Drezdenko, Woiwodschaft Lebus
 Lindenberg (Landkreis Schlochau, Pommern), von Skórzewo, Ortschaft der Gmina Człuchów, Woiwodschaft Pommern
 Lindenberg (Landkreis Friedeberg (Neumark), Brandenburg), von Stare Krzywki, Ortschaft der Gmina Drezdenko, Woiwodschaft Lebus
 Lindenberg (Landkreis Neustettin, Pommern), von Zielonowo, Ortschaft der Gmina Szczecinek, Woiwodschaft Westpommern

– in Russland:
 Lindenberg (Kreis Insterburg, Ostpreußen), abgekommener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad
 Lindenberg (Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen), von Saosjornoje (Lindenberg), abgekommener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad

geografischer Objekte:
 Lindenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Haus Lindenberg, Villa in Berlin-Kreuzberg
 Meteorologisches Observatorium Lindenberg, bei Beeskow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Schloss Lindenberg, Herrenhaus in Lindenberg (Tauche), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Lindenberginsel, Insel im Weddell-Meer, Antarktis

Siehe auch:
 Lindberg (Begriffsklärung)
 Lindeberg
 Lindenberger
 Meyer-Lindenberg